Miejscowości w USA:
 Brunson – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Hampton
Gminy w USA:
 Brunson (ang. Brunson Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp